FOAF (akronim) zob. Slang internetowy
 FOAF (format) predefiniowany schemat formatowania danych